Allophroides är ett släkte av steklar som beskrevs av Horstmann 1971. Allophroides ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Allophroides